Джо Дьюрі і Енн Гоббс були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі.

Біллі Джин Кінг і Шерон Волш виграли титул, перемігши у фіналі Беверлі Моулд і Елізабет Соєрс з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 ITF Tournament Page 
 1983 Edgbaston Cup Doubles Draw

Edgbaston Cup, парний розряд, 1983
Парний розряд